Die Abkürzung IFN oder IfN steht für:

 Interferon, Mitglied einer Gruppe tierischer Gewebehormone, die eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen
 Leibniz-Institut für Neurobiologie, ein Zentrum für Lern- und Gedächtnisforschung in Magdeburg

IFN